Юлиа́н Фоми́ч Крачко́вский ( — ) — фольклорист, этнограф, историк, педагог, краевед, археограф. Отец советского востоковеда И. Ю. Крачковского.

Биография 
Родился в деревне Озяты Кобринского уезда Гродненской губернии (ныне Республика Беларусь, Брестская область, ).

Окончил Литовскую духовную семинарию (1861) и Петербургскую духовную академию (1865) со степенью магистра. Отказался от духовного сана. Преподавал русский язык в Молодечненской учительской семинарии. Служил инспектором народных училищ Виленского учебного округа, затем директором Полоцкой учительской семинарии, позже — Виленского учительского института. С 3 августа 1880 года состоял в чине статского советника. Был награждён орденами Св. Владимира 4-й ст (1880), Св. Анны 2-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. с императорской короной.

Был выслан Туркестан в 1884 году, когда были обнаружены подозрительные белорусские кружки в руководимом им учебном заведении — директором Туркестанской учительской семинарии.

После возвращения в Вильну состоял председателем Виленской археографической комиссии и музея (1888—1902).
 
Умер 25 июля 1903 года. Похоронен на Евфросиниевском кладбище в Вильне.

Труды  
 Очерки из русской истории. — Вильна, 1869.
 Очерки Униятской церкви. — Кн. 1—2. — Москва, 1871; Кн. 3—4. — Москва, 1876.
 Быт западного русского селянина // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. — 1873. — Кн. 4.
 Пятидесятилетие воссоединения западно-русских униатов с православной церковью (1839-1889 г.) — Вильна, 1889.
 Памяти Помпея Николаевича Батюшкова — Вильна, 1892.
 Старая Вильна до конца XVII столетия — Вильна, 1893.
 Православные святыни г. Вильны — Москва, 1897.
 Русско-польские отношения : некоторые замечательные по этому предмету мысли, слова, речи, узаконения, размышления и рассуждения. — Изд. 2-е, доп. — Вильна : типография А. Г. Сыркина, 1897. — 178 с.
 Иван Петрович Корнилов. — Вильна, 1901.
 Исторический обзор деятельности управления Виленского учебного округа, 1803—1903 гг.: В 3 ч. / Под общ. ред. А. В. Белецкого. — Ч. 1, отд. 1 : 1803—1842 г.г. / Сост. Ю. Ф. Крачковский. — Вильно, 1903.
 «К истории старой Вильны»;
 «Топография г. Вильны в XVI и XVII века»;
 ряд этнографических статей в «Виленском Сборнике»,
 несколько статей по истории унии.

Под его руководством были изданы несколько томов актов Виленской археографической комиссии (составитель 16-го и 20-го томов, автор предисловий к ним и к 25-му тому).

Примечания

Литература 
 

Историки по алфавиту
Историки Российской империи
Педагоги Российской империи
Историки Литвы
Историки Белоруссии
Краеведы Литвы
Краеведы Белоруссии
Этнографы Белоруссии
Выпускники Виленской духовной семинарии
Персоналии:Полоцкая учительская семинария
Руководители учебных заведений Полоцка
Председатели Виленской археографической комиссии
Похороненные на Евфросиньевском кладбище